Pentóxido de vanádio, ou Óxido de vanádio (V), pentóxido de divanádio ou anidrido vanádico - V2O5
 Óxido de vanádio (II) - VO
 Óxido de vanádio (III) ou sesquióxido de vanádio - V2O3 (VO1,5, sesqui- é o prefixo grego para um e meio)
 Óxido de vanádio (IV) ou dióxido de vanádio - VO2 (também V2O4, tetróxido de vanádio)